Acetico – si dice di composto organico contenente il gruppo acetile
Acetico – aggettivo utilizzato per indicare sapori o odori caratteristici dell'acido acetico

Altri progetti